ZR est un code ou un sigle. Zr est un symbole.

Code 
Le code ZR peut signifier :
  ;
 Rigid Airship, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy.

Sigle 
Le sigle ZR peut représenter : 
 Zone de restriction, dans le cadre de la lutte contre les dangers zoosanitaires en agriculture.

Symbole 
 Zr est le symbole du zirconium, l'élément chimique de numéro atomique 40.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des éléments chimiques